Saint-Pierre, que corresponde en idioma francés con San Pedro, puede referirse a diversos lugares y personalidades en países francófonos:

Lugares

Saint-Pierre, sección de la comuna belga de Libramont-Chevigny, situada en la provincia de Luxemburgo.

( Quebec) 
 Saint-Pierre, pueblo de Lanaudière.
 Saint-Pierre, barrio de Montreal.
 Saint-Pierre, población de Valle del Alto San Lorenzo.
 Saint-Pierre, población de Montérégie Este.
 Saint-Pierre-Baptiste, parroquia de Centre-du-Québec.
 Saint-Pierre-les-Becquets, municipio de Centre-du-Québec.
 Saint-Pierre-de-Broughton, municipio de Chaudière-Appalaches.
 Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, municipio de Capitale-Nationale.
 Saint-Pierre-de-Lamy, municipio de Bas-Saint-Laurent.
 Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, parroquia de Chaudière-Appalaches.
 Saint-Pierre-de-Sorel, población de Montérégie Este.
 Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River, población de Montérégie Este.
 Havre-Saint-Pierre, municipio de Côte-Nord.
 Mont-Saint-Pierre, pueblo de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Mont-Saint-Pierre, población de Laurentides.
 Village Saint-Pierre, población de Valle del Alto San Lorenzo.



En la metrópoli 
 Saint-Pierre, comuna francesa situada en Alpes de Alta Provenza.
 Saint-Pierre, comuna francesa situada en Cantal.
 Saint-Pierre, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Saint-Pierre, comuna francesa situada en Jura.
 Saint-Pierre, comuna francesa situada en Marne.
 Saint-Pierre, comuna francesa situada en Bajo Rin.
 Cementerio Saint-Pierre situado en Marsella

En ultramar 
 Saint-Pierre, comuna francesa situada en el departamento de ultramar de la isla de Martinica.
 Saint-Pierre, comuna francesa situada en el departamento de ultramar de la isla de La Reunión.
 Saint-Pierre, isla situada en San Pedro y Miguelón.

Saint-Pierre, comuna italiana situada en el Valle de Aosta.

Jersey 
 Saint-Pierre, parroquia de la isla de Jersey.

Arquitectura 
 Saint-Pierre de Firminy; una iglesia diseñada por Le Corbusier.